Населені пункти в Чехії:

 Кршіжанов (Пісек)
 Кршіжанов (Ждяр-над-Сазавою)